Роберт Замунер (,  17 вересня 1969, Оквілл) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 45-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Оттава Сенаторс», «Бостон Брюїнс», «Базель» та «Больцано».

Усього провів 798 матчів у НХЛ, включаючи 34 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Базеля»
Хокеїсти «Больцано»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»